Со́чинская агломера́ция — моноцентрическая, трансрегиональная и транснациональная агломерация на юге России (Краснодарский край) и близлежащих территориях Абхазии. Целиком находится в субтропиках.

История 
 
Историю появления Сочинской моноцентрической агломерации открыло административное присоединение Хостинского района к городу Сочи в 1951. Полицентрической агломерация стала в 1961, когда Сочи обрёл современные границы, включив Адлерский и Лазаревский районы.

Критерии объединения 

Сочинская агломерация типична по критериям объединения. Среди них присутствуют трудовая миграция, 1,5-часовая доступность по транспортным коридорам, наличие регулярного транспортного сообщения, наличие большого количества подчинённых населённых пунктов, общность транспортных узлов (Сочи и Адлер). Большинство населения городов Туапсе, Пицунда и Гагра ещё в советское время пользовались Международным аэропортом Сочи, учреждениями здравоохранения узкой направленности (например, Сочинским психоневрологическим диспансером), смотрели передачи Сочинского телевидения. С 2018 года православные приходы Туапсинского района входят в состав Сочинской епархии.

Состав и население 

Агломерация включает город Сочи в его административных границах (т. н. Большой Сочи), а также город Туапсе. Последний населённый пункт в равной степени тяготеет к Сочи и Краснодару — маятниковая миграция, транспортная, административная зависимость.

Локальными центрами тяготения агломерации являются Гагра, Цандрипш, Гечрипш, Красная Поляна, Адлер, Хоста, Сочи, Дагомыс, Лоо, Головинка, Лазаревское, Аше и Туапсе. Вокруг Центрального района Сочи образовалась линия практически непрерывной городской застройки от микрорайона Мамайка на северо-западе до посёлка Цандрипш (Гагрский район Абхазии) на юго-востоке.

Городские агломерации по алфавиту
Сочи
Городские агломерации России